Tunguska (russisch Тунгуска) bezeichnet:
 Tunguska (Region), Region im Mittelsibirischen Bergland (Russland, Asien)
 Suchaja Tunguska (Dorf) (Сухая Тунгуска; Trockene Tunguska), Ortschaft an Trockener Tunguska im Westsibirischen Tiefland
 Tunguska-Ereignis, bis heute nicht endgültig geklärte Explosionen im mittelsibirischen Bergland (Russland, Asien) am 30. Juni 1908
 2K22 Tunguska, Flugabwehrpanzer der russischen Streitkräfte
 Tunguska – Die Kisten sind da, Film (1983/84) von Christoph Schlingensief
 Geheimakte Tunguska, PC-Spiel

Nebenflüsse des Jenissei im mittelsibirischen Bergland, Russland:
 Steinige Tunguska (Подкаменная Тунгуска; Podkamennaja Tunguska)
 Trockene Tunguska (Сухая Тунгуска; Suchaja Tunguska)
 Untere Tunguska (Нижняя Тунгуска, Nižnjaja Tunguska)

Weiter Flüsse in Russland:
 Obere Tunguska (Верхняя Тунгуска, Werchnjaja Tunguska), Beiname des Flussunterlaufs der Angara
 Tunguska (Amur), Nebenfluss des Amur in Russisch-Fernost